Sandcastle bzw. Sand Castle steht für:

Englisch:
 Sandcastle, englisch für Sandburg

Film:
 The Sand Castle (1961), Spielfilm mit Mabel Mercer
 The Sand Castle (1977), Kurzfilm von Co Hoedeman
 Sandcastle (2010), Spielfilm von Boo Junfeng
 Sand Castles (2014), Spielfilm von Clenét Verdi-Rose
 Sand Castle (2017), Kriegsdrama von Fernando Coimbra

Fernsehen:
 The Sand Castle (1952), Fernsehserie mit Kenneth Connor
 Sandcastles (1972), Fernsehfilm von Ted Post

Militär:
 Operation Sandcastle, Versenkung von chemischen Kampfstoffen der Wehrmacht durch die Royal Air Force und die Royal Navy 

Technik:
 Sandcastle (Software), Dokumentationssoftware von Microsoft

Musik:
 Sandcastles, Lied von 2016 von Beyoncé
 Sand Castles, Lied von 1965 von Elvis Presley
 Sandcastles, Lied von 1970 von Aorta
 Sandcastles, Lied von 1972 von Kincade
 Sandcastles, Lied von 1980 von Journey
 Sandcastles, Lied von 1995 von Bomb the Bass
 Sandcastles, Lied von 1998 von Eureka Farm
 Sandcastle, Lied von 2001 von Regine Velasquez
 Sandcastles, Lied von 2005 von Bonobo
 Sandcastles, Lied von 2005 von Raised by Swans
 Sandcastles, Lied von 2008 von Donna Lewis
 Sandcastles, Lied von 2013 von A Firm Handshake
 Sandcastles, Lied von 2013 von The Regime
 Sandcastles, Lied von 2016 von Jon English